Zanesville ist der Name folgender Orte:
 Zanesville (Illinois), Montgomery County, Illinois, Vereinigte Staaten
 Zanesville (Indiana), Vereinigte Staaten
 Zanesville (Ohio), Vereinigte Staaten
 Zanesville Township, Montgomery County, Illinois, USA